Mužská čtyřhra Hamburg European Open 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakouský pár Oliver Marach a Jürgen Melzer, jehož členové nestartovali společně. Melzer se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Maracha se stal Raven Klaasen, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Krawietze a Miese.

Vítězem se stala australsko-novozélandská dvojice John Peers a Michael Venus, která ve finále za 67 minut zdolala Chorvaty a šampiony z roku 2017 Ivana Dodiga s Matem Pavićem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Pět ze šesti brejkových hrozeb odvrátili. Oba vítězové si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a po triumfu v Dubaji z předchozí části sezóny získali druhou trofej. Spolupráci navázali na lednovém ASB Classic 2020. Po Granollersovi se Zeballosem se stali druhým párem sezóny s více než jedním turnajvým triumfem. Peers vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Venuse to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Peers s Venusem se ocitli na prahu vyřazení v semifinále, v němž Jean-Julien Rojer s Horiou Tecăuem neproměnili mečbol.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo, skreč)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2020
ATP Tour 2020